Ханде Йенер (; род. 12 января 1973, Стамбул) — турецкая певица и автор песен. Она внесла новый оригинальный стиль в турецкую поп-музыку и по этой причине очень быстро стала одной из самых популярных певиц Турции.

Биография 
Ханде Йенер родилась в Кадыкёй, Стамбул. Поступила в среднюю школу для девочек Эренкёй, когда её семья не разрешила ей ходить в консерваторию после средней школы, но она бросила эту школу на втором курсе и вышла замуж. От этого брака родился сын Чагын Кулачоглу (р. 1990).

Карьера 
Её карьера, как и у многих популярных турецких певцов, началась со знакомства с Сезен Аксу. Они познакомились в 1992 году в универмаге, где Ханде работала продавщицей. Вскоре Сезен взяла Ханде в свою группу в качестве бэк-вокалистки, кроме этого она была ассистенткой Аксу.

Свой дебютный альбом Ханде выпустила в 2000 году под названием «Senden ibaret» (Всё о тебе). Второй альбом «Sen Yoluna Ben Yoluma» был выпущен в 2001 году с таким хитом как Sen Yoluna Ben Yoluma.

Позже в 2004 году Ханде выпустила свой третий альбом «Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor», на котором было шесть хитов и которое принесло кое-какую международную известность Ханде. Несмотря на этот успех, Ханде Йенер решила, что ей нужно поменять свой имидж и в 2006 году выпустила свой новый альбом в стиле европоп и поменяла свой внешний вид подстать названию альбома «Apayri» (Совершенно другая). 10 мая 2007 года Ханде выпустила пятый альбом, «Nasıl Delirdim».

Дискография 
Senden İbaret (2000)
Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)
Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)
Apayrı (2006)
Nasıl Delirdim? (2007)
Hipnoz (2008)
Hayrola? (2009)
Hande'ye Neler Oluyor? (2010)
Teşekkürler (2011)
Kraliçe (2012)
Mükemmel (2014)
Hepsi Hit (2016)
Carpe Diem (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Поп-музыканты Турции
Активисты ЛГБТ-движения в Турции